Bojna je lahko:
 Bojna, Glina (Hrvaška)
 Bojna, Travnik (Bosna in Hercegovina)
 hrvaški izraz za bataljon